«Outta Control» — восьмая песня из второго студийного альбома американского рэпера 50 Cent, The Massacre. Ремикс совсем не похож на оригинал, вышел четвёртым и последним синглом с пластинки, при этом он присутствует только на переиздании The Massacre (вместо оригинала). Он также вышел в качестве бонус-трека на седьмом студийном альбоме Mobb Deep, Blood Money.

Список композиций 
 UK CD-синглы #1
 «Outta Control» (Remix featuring Mobb Deep)
 «Outta Control» (Album Version)

 UK CD-синглы #2
 «Outta Control» (Remix featuring Mobb Deep)
 «Outta Control» (Album Instrumental)
 «Outta Control» (Remix Instrumental)
 «Outta Control» (Music Video)

Чарты

Еженедельные чарты

Исходная версия

Remix при участии Mobb Deep

На конец года

Примечания

Ссылки 
 50 Cent’s official site
 «Outta Control» lyrics
 Full lyrics of this song на MetroLyrics

Песни 50 Cent
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records